Ciconia (lateinisch für Storch) steht für:

 Ciconia, die Gattung der Eigentlichen Störche
 (8601) Ciconia, Asteroid

Ciconia ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Ciconia (um 1372–1412), niederländischer Komponist

Siehe auch:
 Cicogna